Fulton es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York:

 Fulton (condado de Oswego, Nueva York)
 Fulton (condado de Schoharie, Nueva York)